С момента создания Чемпионшипа Английской футбольной лиги, второго уровня в системе футбольных лиг Англии с 2004 года, было использовано 47 стадионов. После трагедии на Хиллсборо в 1989 году, в Докладе Тейлора рекомендуется отмена стоячих мест к началу сезона 1994/95, они должны быть заменены только индивидуальными сидячими местами.

Стадионы 
Выделеные жирным шрифтом команды, играют в сезоне 2010/11, выделеные курсивом были демонтированы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Стадионы
Англия Чемпионшип
Стадионы